Richard With ist der Name folgender Personen:

* Richard With (1846–1930), norwegischer Kapitän und Reeder

Richard With steht für:

 Richard With (Schiff, 1909), ein Passagierschiff
 Richard With (Schiff, 1993), ein Passagierschiff